NMT steht für:
 N-Methyltryptamin, ein Indolalkaloid, siehe Tryptamine
 National Medal of Technology, seit 2008 National Medal of Technology and Innovation, US-amerikanische Auszeichnung durch den Präsidenten
 Nordic Mobile Telephone, ein analoges Mobiltelefonsystem aus Skandinavien
 Nuremberg Military Tribunals, Nationaler amerikanischer Militärgerichtshof gegen NS- und Kriegsverbrecher in Nürnberg
 Namtu Airport (IATA-Code), Flugplatz von Namtu, Shan-Staat, Myanmar

nmt steht für:
 Namonuitonische Sprache (ISO-639-3-Code), Sprache des Namonuito-Atolls

Abkürzung